Weber (jednostka) – jednostka strumienia indukcji magnetycznej w układzie SI
 Warner Bros. – amerykańska wytwórnia filmowa
 WB oznacza także tablice rejestracyjne Bemowa